Breteuil (Eure), ook Breteuil-sur-Iton, 
 en het gelijknamige Kanton Breteuil (Eure)
 Breteuil (Oise), ook Breteuil-sur-Noye, 
 en het gelijknamige Kanton Breteuil (Oise)